Reichenau kan syfta på:

Personer
 Hermann von Reichenau (1013–1054) tonsättare
 Waldo von Reichenau (cirka 740–814), abbot och biskop
 Walter von Reichenau (1884–1942), tysk fältmarskalk

Geografi

Polen 

 Rychnowo (ort i Polen, Ermland-Masuriens vojvodskap), Powiat ostródzki, 
 Bogatynia, Nedre Schlesiens vojvodskap, Powiat zgorzelecki,

Schweiz 

 Reichenau (Schweiz) – en by nära Bonaduz och Tamins i Schweiz där floderna Vorderrhein och Hinterrhein sammanflyter och bildar Rhen.

Tjeckien 

 Rychnov nad Kněžnou (ort i Tjeckien) – Reichenau an der Knieschna, Hradec Králové, Okres Rychnov nad Kněžnou,

Tyskland 

 Klosterön Reichenau, ö, Baden-Württemberg, 
 Reichenau, Baden-Württemberg – kommun i Landkreis Konstanz,. Baden-Württemberg, Freiburg Region,

Österrike 

 Reichenau an der Rax (kommun), Niederösterreich, Politischer Bezirk Neunkirchen, 
 Reichenau an der Rax (kommunhuvudort), Niederösterreich, Politischer Bezirk Neunkirchen, 
 Reichenau (kommun), Kärnten, Politischer Bezirk Feldkirchen, 
 Reichenau (Kärnten) – en stad i den österrikiska delstaten Kärnten 
 Reichenau im Mühlkreis – en kommun i delstaten Oberösterreich

Robotskapade Polenförgreningar
Robotskapade Tjeckienförgreningar
Robotskapade Österrikeförgreningar